Beans è un personaggio Warner Bros. della serie a cartoni animati Looney Tunes. Ideato da Leon Schlesinger, è apparso per la prima volta nel cortometraggio Piccoli artisti (I Haven't Got a Hat) uscito il 9 marzo 1935.

Apparizioni successive

Personaggi Looney Tunes
Gatti immaginari